, une œuvre de la littérature japonaise du  attribuée à Murasaki Shikibu ;
 , un film japonais de Kōzaburō Yoshimura sorti en 1951 ;
 , un film d’animation de Gisaburō Sugii sorti en 1987.